Dieselstraße bezeichnet

 Dieselstraße (Halle),  Stadtviertel im Stadtteil Halle, Stadtbezirk Ost, der Stadt Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, Deutschland

Dieselstraße ist der Name für verschiedenen Verkehrswege, darunter
 Dieselstraße (Hannover), Standort mehrerer zu einem Ensemble zusammengefasster Baudenkmäler im hannoverschen Stadtteil Limmer